В парному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1991, що проходив у рамках Туру WTA 1991, Емі Фрейзер і Мая Кідовакі виграли титул, у фіналі перемігши пару Йоне Каміо і Кідзімута Акіко 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Сабін Аппельманс /  Ніколь Брандтке (півфінал)
 Лаура Аррая /  Лорі Макніл (півфінал)

 Джо-Анн Фолл /  Луїс Філд (1-ше коло)
 Емі Фрейзер /  Мая Кідовакі (чемпіонки)

Основна сітка

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу